Арбитра́ж (от  — «разрешение спора при посредничестве») — термин, использующийся для обозначения (не всегда точного, но устоявшегося) следующих понятий:

 Арбитражное производство как форму урегулирования споров — рассмотрение спора негосударственными арбитрами с вынесением обязательного для сторон решения. Включает внутригосударственные третейские суды (domestic arbitration); международный коммерческий арбитраж (international commercial arbitration); международный инвестиционный арбитраж (international investment arbitration); межгосударственный арбитраж (interstate arbitration).
 Государственный арбитражный суд в Российской Федерации и его предшественник, государственный или ведомственный арбитраж в СССР.
 Арбитражная сделка (экономический термин) — несколько сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж), либо на одном и том же рынке в разные моменты времени (временно́й арбитраж).
 Арбитраж (в передаче данных) — процедура разрешения конфликта между сетевыми устройствами, одновременно пытающимися захватить шину для передачи данных или вошедшим в состояние контроверсии.

См. также 

 Арбитр

Литература